Jørgensen o Jorgensen è un cognome che può riferirsi a:

Persone
Anker Jørgensen – politico danese
C.K. Jørgensen – chimico danese
Christine Jorgensen – una delle prime persone a sottoporsi al cambio di sesso
Henrik Jørgensen – maratoneta danese
Henrik Jørgensen – calciatore danese
Janel Jorgensen – ex nuotatrice statunitense
Johannes Jørgensen – scrittore e poeta danese
Kasper Jørgensen – calciatore danese
Mads Jørgensen – calciatore danese
Martin Jørgensen – calciatore danese
Mathias Jørgensen – calciatore danese
Nicolai Jørgensen – calciatore danese
Scott Jorgensen – lottatore di arti marziali miste statunitense
Walther Jørgensen – compositore di scacchi danese

Altro
13057 Jorgensen – asteroide della fascia principale
Simbiosi di Jørgensen – fenomeno chimico
Jørgensenite – minerale